Daniela Domingos Lopes, (São Paulo, Brasil, 13 de julio de 1984) es una jugadora de fútbol sala hispano-brasileña. Juega de pívot y su equipo actual es el CD Burela FS de la Primera División de fútbol sala femenino de España.

Trayectoria 
Empezó su carrera en Brasil en los equipos Itaquerense, São Caetano, Sabesp y Jaguaré. En la temporada 2007-08 llega a España por medio del equipo Valladolid FSF donde permaneció 3 años hasta que fichó por el Cajasur Córdoba estando 2 años. En la temporada 2011-12 ficha por el CD Burela FS y al final de la temporada vuelve a Brasil para jugar en los equipos de São Caetano y Taboão da Serra. En enero de 2016 vuelve a España al CD Burela FS, que es su actual equipo y donde ha logrado todos los títulos españoles que ha conseguido.

Selección nacional 
Fue llamada por la selección de Brasil en febrero de 2021, pero debido a la suspensión del partido no llegó a debutar. Meses más tarde le llamó la selección española donde disputó un partido de entrenamiento contra el Futsi Navalcarnero. Su debut oficial fue el 3 de septiembre en Praga en un partido amistoso contra la República Checa, marcando dos goles. Jugó la Eurocopa de Portugal 2022 donde ganó la Eurocopa.

Estadísticas 
 Clubes 
 Actualizado al último partido jugado el .

Nota: En la temporada 2008-09 faltan por comprobar 24 jornadas
Nota: En la temporada 2010-11 faltan por comprobar 9 jornadas

Palmarés y distinciones 
 Eurocopa:
  2022
  2023
 Liga española: 4
 2012-13, 2015-16, 2019-20 y 2020-21.
 Copa de España: 5
 2013, 2019, 2020, 2021 y 2022.
 Supercopa de España: 3
 2019, 2020 y 2021.
 Campeonato de Europa de Clubes de fútbol sala femenino: 1
 2021
 Recopa: 1
 2019

 Pichichi de la liga española: 1
 2010-11

Referencias 

Jugadoras de fútbol sala de Brasil
Jugadoras de fútbol sala de España